Always (en español: siempre) puede referirse a:

Cine y televisión 
 Always (1989), película de Steven Spielberg;
 Always Sanchōme no Yūhi (2005), película de Takashi Yamazaki;
 Always Zoku Sanchōme no Yūhi (2007), película secuela de Always Sanchōme no Yūhi.
 Always último episodio de la cuarta temporada de la serie norteamericana Castle

Música 
 Always..., álbum de la banda de The Gathering;
 Always (1993), álbum de Aziza Mustafa Zadeh;
 Always (n/d), álbum de Pebbles;
 Always (2005), álbum de June Tabor;
 "Always" (n/d), canción escrita por Irving Berlin;
 "Always" (n/d), canción de Atlantic Starr;
 "Always" (2009), canción de Aysel Teymurzadeh;
 "Always" (2003), canción de Blink-182;
 "Always" (1994), canción de Bon Jovi;
 "Always" (1994), canción de Erasure;
 "Always" (2002), canción de Saliva;
 "Always" (2008), canción de Sum 41;
 "Always" (2011), canción de Panic! At The Disco.
 "Always" (2013), canción de Killswitch Engage.

Miscelánea 
 Always, producto de higiene femenina.